Бамія їстівна (Abelmoschus esculentus) — однорічна трав'яниста рослина.  
Бамія (страва) — тушкована гаряча страва з цієї рослини.